Remili Mohamed (Algír, 1985. május 31. –) magyar labdarúgó, 2020-tól a III. Kerületi TVE labdarúgója. Posztja szerint középpályás.

Algériában született, édesapja algériai, édesanyja pedig magyar származású.

Pályafutása 
Pályafutását a Jászberényi SKOE ifjúsági csapataiban kezdte meg, majd tehetsége szemet szúrt a megye legnagyobb csapatának a Szolnoki MÁV-nak, akik meg is szerezték a fiatal játékost. Később az MTK korosztályos csapatában folytatta pályafutását, de a felnőtt csapatig nem jutott el, mivel megegyezett a Pápa csapatával, de csak egyetlen éven keresztül volt itt játékos, mivel szerződést kötött a régi-új csapatával a Szolnoki MÁV-val. Két sikeres szezont töltött el Szolnokon, majd lecsapott rá az Újpest csapata. Az Újpesten töltött szezonjában 20 mérkőzésen csupán egy gólig jutott, ezért kölcsönadták a Vasasnak.
Fél év alatt 12-szer kapott szerepet 7 mérkőzést játszott végig, 4 gólt ért el (Paksi SE (2), Kecskemét illetve a Videoton kapujába talált be), ugyanennyi sárga lapot gyűjtött.

Sikerei, díjai

Klub 
Vasas
Merkantil Bank NB II: 2014–15

Egyéni 
Merkantil Bank NB II gólkirály: 2014–15

Statisztikái
Legutóbb 2019. február 9-én lett frissítve.

Jegyzetek

Források 
 
 

Magyar labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A Lombard Pápa labdarúgói
A Szolnoki MÁV labdarúgói
Az Újpest FC labdarúgói
A Vasas labdarúgói
A Paksi FC labdarúgói
A III. kerületi TVE labdarúgói
1985-ben született személyek
Élő személyek
Az NB I labdarúgói
Az NB II labdarúgói